RISC:

 RISC () — архитектура процессора, в которой быстродействие увеличивается за счёт упрощения инструкций.
 RISC OS — операционная система компании Acorn Computers, выпускается с 1988 года.
 RNA-induced silencing complex — мультибелковый комплекс, принимающий участие в РНК-интерференции.
 RISC iX — Unix-подобная операционная система, созданная для компьютеров Acorn Archimedes.
 RISC OS Open — британская компания занятая в сфере компьютерного программного обеспечения и ИТ-консалтинга.
 RISC-V — открытая архитектура RISC-микропроцессоров.